Rimša es la forma masculina de un nombre de familia lituano.  Su forma femenina es: Rimšienė (mujeres casadas o viudas) y Rimšaitė (mujeres solteras).

 Edmundas Rimša (nacido en 1948), historiador lituano
 Juozas Rimša (1875–1970), lituano knygnešys
 Petras Rimša (1881–1961), escultor lituano
 Fyodor Rimsha (1891–1942), jugador ruso de fútbol 
 Andrey Rymsha (ca. 1550–1599), poeta bielorruso del Gran Duque de Lituania
 Filip Jan Rymsza (nacido en 1977), director de cine y escritor americano de origen polaco 
 Donata Rimšaitė (nacida en 1988), pentatleta lituana 
 Vilma Rimšaitė (nacida en 1983), ciclista de BMX lituana

Apellidos relacionados 
 Rymsz
 Rymszewicz